Martinek bzw. Martínek ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Martinek (1919–1945), österreichischer Fußballspieler
 Hilly Martinek (* 1977), deutsche Drehbuch- und Buchautorin
 János Martinek (* 1965), ungarischer Moderner Fünfkämpfer
 Josef Martinek (* 1945), tschechisch-deutscher Basketballspieler
 Krystian Martinek (* 1948), deutscher Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur
 Lisa Martinek (1972–2019), deutsche Schauspielerin
 Michael Martinek (* 1950), deutscher Rechtswissenschaftler
 Oswin Martinek (1924–1997), österreichischer Rechtswissenschaftler
Pavel Martínek (* 1962), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Radek Martínek (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler
 Robert Martinek (1889–1944), österreichisch-deutscher General
 Sven Martinek (* 1964), deutscher Schauspieler
 Veronika Martinek (* 1972), deutsche Tennisspielerin
 Vojtěch Martínek (1887–1960), tschechischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizist

Siehe auch:
 Martinec